

Geografia 
 Goes – municipalità dei Paesi Bassi situata nella provincia della Zelanda.
 Goès – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Albrecht Goes (1908-2000) – teologo e scrittore tedesco
 Aert van der Goes (1475-1545) – politico olandese
 Frederika van der Goes (1908-1976) – nuotatrice sudafricana
 Gertrud Goes (1878-1915) – poeta e scrittore tedesco
 Gustav Goes (1884-1946) – scrittore tedesco
 Hugo van der Goes (1980) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Paulo Henrique Goes da Silva (1933) – attore britannico
 Rodrygo Goes (2001) – calciatore brasiliano